Pedro Marques ist der Name folgender Personen:

* Pedro Marques (Politiker) (* 1976), portugiesischer Politiker (PS), MdEP
 Pedro Marques (Fußballspieler) (* 1988), portugiesischer Fußballspieler
 Pedro Marques (Filmeditor), Filmeditor
 Pedro Marques (Filmkomponist), portugiesischer Filmkomponist